Eubank ist der Familienname von:
 Chris Eubank (* 1966), britischer Profiboxer
 Chris Eubank junior (* 1989), britischer Boxer
 Earle Edward Eubank (1887–1945), US-amerikanischer Soziologe
 Shari Eubank (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 William Eubank (* 1982), US-amerikanischer Filmregisseur, Kameramann und Drehbuchautor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eubank (Georgia), im Columbia County – nicht mehr existent
 Eubank (Kentucky), im Lincoln County
 Eubank (Virginia), im Essex County
 Eubank Acres, im Travis County, Texas
 Eubank Corner, im Caroline County, Virginia

Sonstiges:
 Eubank Creek, Fließgewässer im Humboldt County, Kalifornien
 Eubank Oil Field, Ölfeld im Haskell County, Kansas

Siehe auch:
 Eubanks